Comes a time
 Comes a time (album van Neil Young) (1978), muziekalbum van Neil Young
 Comes a time (single van Neil Young) (1978), single van Neil Young
There comes a time
 There comes a time (Gil Evans) (1976), een muziekalbum van Gil Evans
 There Comes a Time (1985), televisieserie